El término multilingüismo puede referirse, en esta enciclopedia:

 al multilingüismo individual;
 al multilingüismo social.